Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf ist der Name folgender Personen:
* Friedrich II. Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf (1568–1587), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf, siehe Friedrich II. (Schleswig-Holstein-Gottorf)
 Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf (1597–1659), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf, siehe Friedrich III. (Schleswig-Holstein-Gottorf)
 Friedrich IV. von Schleswig-Holstein-Gottorf (1671–1702), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf, siehe Friedrich IV. (Schleswig-Holstein-Gottorf)
Friedrich August von Schleswig-Holstein-Gottorf (1711–1785), Fürstbischof von Lübeck und Herzog von Oldenburg aus dem Hause Schleswig-Holstein-Gottorf, siehe Friedrich August (Oldenburg)